Satolas-et-Bonce, commune française située dans l'Isère
Communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon Satolas
Aéroport de Lyon-Satolas, ancien nom de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
Gare de Satolas, ancien nom de la gare de Lyon-Saint Exupéry TGV